Afrykańska Liga Mistrzów, rozgrywki piłkarskie dla mistrzów krajowych afrykańskiej federacji piłkarskiej CAF. Pierwsza edycja została rozegrana w roku 1964, w roku 1974 została wprowadzona zasada liczenia większej ilości bramek zdobytych na wyjeździe, a w roku 1997 wprowadzono format ligowy – faza grupowa. Od roku 2004 przedstawiciele 12 najsilniejszych lig afrykańskich mogą wystawić 2 zespoły do rozgrywek Afrykańskiej Ligi Mistrzów, w sezonie 2021/22 jest to: Algieria, Angola, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Gwinea, Maroko, Nigeria, Południowa Afryka, Sudan, Tanzania, Tunezja, Zambia.

Zwycięzcy

Afrykański Puchar Mistrzów Krajowych

Afrykańska Liga Mistrzów 

1 W 2019 tytuł został przyznany Espérance Tunis z powodu przerwania rewanżowego spotkania, w którym Walid El Karti strzelił gola dla Wydad Casablanca, ale sędzia liniowy uznał, że był spalony. Z powodu awarii VAR-u nie było możliwe sprawdzenia przeglądu decyzji. Władze Wydad Casablanca zaprotestowały i mecz został przerwany. Po 80 minutach od zatrzymania meczu, sędzia uznał mecz za przegrany przez Wydad Casablanca i przyznał tytuł Espérance Tunis. Jednak w dniu 5 czerwca 2019 r. Komitet wykonawczy CAF zarządził powtórkę drugiego meczu na neutralnym miejscu, wymagając od Espérance Tunis zwrotu trofeum i medali. Mimo to decyzja o zarządzeniu powtórki drugiej fazy została odrzucona przez Sąd Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w dniu 31 lipca 2019 r., który zażądał od CAF skierowania sprawy do właściwych struktur dyscyplinarnych w celu wydania decyzji. W dniu 7 sierpnia 2019 r. Espérance Tunis została ponownie oficjalnie ogłoszona mistrzem po tym, jak Rada Dyscyplinarna CAF orzekła, że Wydad Casablanca uważa się za przegranego w 2. fazie.

Statystyki

Osiągnięcia według klubów

Osiągnięcia według państw

Zobacz też 
 Klubowe mistrzostwa świata
 Afrykański Puchar Konfederacji
 Afrykański Super Puchar

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona CAF

!